

События 
 Консулы имп. Гонорий (VIII раз), имп. Феодосий II (III раз) и имп. Константин III.
 Окончательный уход римлян из Британии.
 Геронтий, полководец Константина III, поднял восстание в провинции Испания, и выдвинул своего кандидата в императоры Максима.
 Осень — Вандалы, аланы и свевы прошли через Пиренеи и вторглись в Испанию. Они подвергли богатые испанские провинции жесточайшему разгрому.
 Вандалы, аланы и свевы прорываются на Пиренейский полуостров. Вандалы захватывают территорию современной Андалусии, свевы — Галисии и северной Португалии, а аланы — современной испанской Эстремадуры и оставшуюся часть Португалии.
 Голод сотрясает Испанию, Галлию и Апеннинский полуостров
 409—426 — Вождь франков Фарамонд.
 Король вестготов Аларих I второй раз осаждает Рим и, по договорённости с римским сенатом, ставит своего императора Западной Римской империи — Приска Аттала
 конец года — Аларих осадил Рим и захватил порт. Он заставил римлян избрать императором префекта Рима Приска Аттала. Аттал провозгласил Алариха предводителем войск. Аларих осадил Равенну. Гераклеон, управляющий Африкой, запретил поставку продовольствия в Италию. Голод в Риме. Аларих завязал переговоры с Гонорием, а Аттал отрёкся от власти. Но, пока шли переговоры, варвар Сар напал на готов и перебил некоторых из них.
 Гибель римского города Аквинк в Паннонии.
 Убит последний сяньбийский правитель государства Поздняя Янь, и на его трон взошёл китаец Фэн Ба, поэтому в исторических работах далее это государство называется не «Поздняя Янь», а Северная Янь.
 Убит Тоба Гуй, на престол Тоба-Вэй вступил Тоба Сы.
 409—423 — Император Вэй Тоба Сы.
 Набег жужаней на Тоба.

Скончались 
 Тоба Гуй — император Тоба-Вэй

См. также